

Geografia

Austria 
 Hainfeld – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Lilienfeld

Niemcy 
 Hainfeld – dzielnica gminy Birgland w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Amberg-Sulzbach
 Hainfeld – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße

Inne 
 Hainfeld – pałac